Mite Cikarski est un footballeur macédonien, né le  à Stroumitsa. Il occupe le poste de défenseur.

Biographie 

Né à Strumica en Macédoine du Nord, Mite Cikarski joue en Serbie avec l'équipe junior du FK Partizan Belgrade.

Durant l'été 2011, il est transféré au FK Vardar Skopje pour jouer dans le championnat de Macédoine.

Il reçoit sa première sélection en équipe de Macédoine le , en amical contre la Pologne (défaite 1-4 à Aksu).

Carrière

Palmarès 
 FK Vardar Skopje
 Champion de Macédoine en 2012 et 2013 avec le Vardar Skopje
 Vainqueur de la Coupe de Macédoine en 2015 avec le Rabotnički Skopje
 Vainqueur de la Supercoupe de Macédoine en 2013 avec le Vardar Skopje

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international macédonien
Joueur du Rabotnički Skopje
Joueur du Vardar Skopje
Joueur de l'Ethnikos Achna
Joueur du PAS Giannina
Joueur du CS Gaz Metan Mediaș
Joueur du Botev Plovdiv
Naissance en janvier 1993
Naissance à Strumica